Рейс 812 может иметь следующие значения:
 Рейс 812 Pan American
 Рейс 812 Air-India Express